Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Argentina Open 2015 nastoupilo dvacet osm hráčů. Trojnásobným obhájcem titulu byl tenista David Ferrer, který zvolil účast na paralelně probíhajícím Abierto Mexicano Telcel.

Vítězem dvouhry se stal nejvýše nasazený španělský hráč Rafael Nadal, jenž ve finále zdolal Argentince Juana Mónaca po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–1. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo šedesátý pátý singlový titul na okruhu ATP Tour, první od červnového French Open 2014.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

ATP Buenos Aires
Tenis v Argentině v roce 2015
ATP World Tour 2015